В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of New Orleans 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Зіну Гаррісон 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Пем Шрайвер (півфінал)
  Венді Тернбулл (чвертьфінал)
  Зіна Гаррісон (фінал)

 Бонні Гадушек (2-ге коло)
 Пем Кеселі (чвертьфінал)
 Лаура Аррая (1-ше коло)
 Кеті Ріналді (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of New Orleans